A República - diálogo socrático escrito por Platão, filósofo grego, no século IV a.C.

Jornais brasileiros 
 A República (Ceará) - extinto
 A República (Rio de Janeiro) - extinto
 A República (Rio Grande do Norte)

Desambiguação